Юсуфия () — город в Марокко, расположен в области Марракеш — Сафи (до 2015 года — в бывшей области Дуккала-Абда).

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 298 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт находится в городе Бен-Герире.

Примечания 

Города Марокко